Stanisław Poniatowski (1676–1762) – kasztelan krakowski, ojciec króla Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego
 Stanisław August Poniatowski (1732–1798) – król polski
 Stanisław Poniatowski (1754–1833) – podskarbi wielki litewski
 Stanisław August Poniatowski (1835–1908) – książę, oficer francuski
 Stanisław Poniatowski (1884–1945) – etnograf